Chenghua fut le huitième empereur (1464-1487) de la dynastie Ming, en Chine ;
 Le district de Chenghua est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme